L'édition féminine 2006 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 19 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Michaëlla Krajicek remporte le simple dames. En finale, elle bat Dinara Safina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yan Zi et Zheng Jie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2006)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2006
Tennis en juin 2006